Алекса́ндр Пономарёв:
 Пономарёв, Александр Александрович (1921—2014) — разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Пономарёв, Александр Анатольевич (род. 1969) — российский писатель, драматург, прозаик, сценарист.
 Пономарёв, Александр Валерьевич (род. 1973) — украинский эстрадный певец, автор песен, композитор, актёр, продюсер.
 
 Пономарёв, Александр Евгеньевич (род. 1957) — российский художник.
 Пономарев, Александр Ефимович (1765—1831) — русский актёр.
 
 Пономарёв, Александр Леонидович (род. 1975) — белорусский дипломат.
 
 Пономарёв, Александр Никитович (1953—2022) — российский художник.
 
 Пономарёв, Александр Семёнович (1918—1973) — советский футболист и футбольный тренер.
 
 Пономарёв, Александр Афанасьевич (1923—1997) — советский хоккеист, футболист; тренер.